Эскель () — персонаж литературного цикла «Ведьмак» польского писателя Анджея Сапковского, охотник на чудовищ, друг Геральта.

Биография 
В книгах Сапковского Эскель — друг и ровесник Геральта. Те, кто их не знает, принимает их за родных братьев. При знакомстве с ним Цири упоминает, что Эскель похож на Геральта как брат-близнец. Согласно дополнению «Цена нейтралитета» Эскель получил свой шрам от удара меча своего Дитя-неожиданности Дэйдры Адемейн.

Эскель появился во второй серии второго сезона американского телесериала «Ведьмак», который вышел на экраны в декабре 2021 года. Там он был убит Геральтом, так как превратился в лешего. Эскеля сыграл швейцарский актёр Бэзил Эйденбенз; изначально эта роль досталась Туэ Эрстеду Расмуссену, но он покинул проект в самом начале. Критики обратили внимание на то, что сценаристы с непонятной целью полностью изменили как характер Эскеля, так и его внешность. При этом в кадре рядом с ним появляется темнокожий ведьмак со шрамами на лице, который заметно больше похож на книжного Эскеля. Новая трактовка образа вызвала гнев фанатов.

Примечания 

Персонажи Ведьмака
Персонажи-ведьмаки
Вымышленные мутанты
Вымышленные фехтовальщики